Aqua Augusta (Nàpols) o  Aqüeducte de Serina , aqüeducte romà que subministrava aigua a vuit ciutats en la Badia de Nàpols, incloent-hi Pompeia, Estàbia i Nola.
 Aqua Augusta (Roma) o  Aqua Alsietina , aqüeducte romà construït sota el regnat de Cèsar August per servir els barris del riu Tíber.